Владимир Троепольский:
 Троепольский, Владимир Владимирович (1954—2016) — советский и российский журналист и медиаменеджер. Генеральный директор ряда российских СМИ.
 Троепольский, Владимир Капитонович (1864—1905) — священномученик, святой Украинской православной церкви и Русской православной церкви заграницей.